Zulo bezeichnet:

 einen osttimoresischen Suco, siehe Zulo
 Zulo Tas, eine osttimoresische Aldeia im Suco Zulo, siehe Zulo
 einen osttimoresischen Ort im Suco Lepo, siehe Lepo (Zumalai)
 Zulo Tas (Zulo Taz, Zulotos), einen osttimoresischen Ort im Suco Lepo, siehe Lepo (Zumalai)
 Zulo (Mosambik), ein Verwaltungsbezirk im Distrikt Massingir, in der mosambikanischen Provinz Gaza

Siehe auch:
 Zullo
 Sulo